Narducci ist der Nachname folgender Personen:

 Emanuele Narducci (1950–2007), italienischer Altphilologe
 Francesco Narducci, italienischer Fotograf und Kleindarsteller
 Franco Narducci (* 1947), italienischer Gewerkschafter und Politiker
 Kathrine Narducci (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Lorenzo Narducci (1942–2006), italienisch-US-amerikanischer Physiker
 Massimiliano Narducci (* 1964), italienischer Tennisspieler
 Roberto Narducci (1887–1979), italienischer Architekt